Mirek steht für:
 einen slawischen Vornamen, siehe Mirko

Mirek ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Mirek (1912–2004), deutscher Schauspieler